Comitatul Cook, conform originalului din limba engleză, Cook County, este numele a mai multe comitate din Australia, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii, după cum urmează

Australia 

 Comitatul Cook, statul , Australia

Noua Zeelandă 

 Comitatul Cook, unul din fostele comitate din Insula de Nord

Statele Unite ale Americii

Cook 
 Comitatul Cook, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Cook, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Cook, statul  -- (Categorie și format)

Cooke 
 Comitatul Cooke, statul  -- (Categorie și format)

Alte utilizări 

 Cook County (film 2008), un film independent, regizat de David Pomes, cu actorii Xander Berkeley, Ryan Donowho și Anson Mount

Vezi și 
 Cook (dezambiguizare)
respectiv 
 Cooke (dezambiguizare)